Franz Mikorey ist der Name folgender Personen: 

* Franz Mikorey (Komponist) (1873–1947), deutscher Komponist und Dirigent
 Franz Mikorey (Bildhauer) (1907–1986), deutscher Bildhauer